Mousse T. (настоящее имя Мустафа Гюндогду ; род. 2 октября 1966, Хаген, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий диджей и продюсер турецкого происхождения, автор музыки в стиле хаус, фанк, поп. Наибольшего успеха достиг хитом «Sex Bomb», записанным совместно с Томом Джонсом, а также другими хитами — «Horny», «Right About Now», «Is It 'Cos I’m Cool?» и «Fire».

Биография 
Один из первых продюсеров хаус-музыки в Германии, наряду с Boris Dlugosch, DJ Tonka и Ian Pooley, Mousse T. начал свою карьеру в 1990 году в качестве клавишника небольшой группы Fun Key B. В это же время он открыл свою собственную студию звукозаписи и начал карьеру диджея в Ганновере. Помимо продюсирования собственных работ, как правило, в сотрудничестве с Errol Rennalls, Mousse T. также писал и продюсировал треки для других исполнителей. В этот период он продюсировал работы и делал успешные ремиксы для Ziggy Marley, Mezzoforte, Randy Crawford, Майкла Джексона, Simply Red, Amber и Boney M..

В 1993 году вместе с Errol Rennalls он основал лейбл Peppermint Jam Records, специализирующийся на продвижении хаус-музыки и мелодичного эйсид-джаза. Мировую славу Мустафа Гюндогду получил после выхода в 1998 году суперхита «Horny» с участием поп-дуэта Hot 'n' Juicy, и был заслуженно номинирован на премию «Грэмми» в номинации «Лучший ремикшер». Трек достиг 23-й позиции в Billboard и топ-20 в Великобритании и Австралии. Спустя год Mousse T. взорвал все танцполы хитом Sex Bomb, записанным в сотрудничестве с Томом Джонсом и попавшим в альбом Reload последнего.

Вдохновленный успехом «Horny» и «Sex Bomb», Мустафа приступил к работе над своим первым альбомом Gourmet De Funk, который был выпущен в 2002 году. Главным хитом стал сингл «Fire». Все треки выдержаны в стиле лаунж. В 2004 году Mousse T. снова вошёл в UK Singles Chart со своей песней «Is It 'Cos I’m Cool?», размещённой на его втором альбоме, All Nite Madness, также вышедшем в 2004 году. В записи песни приняла участие в качестве вокалистки Эмма Лэнфорд.

В 2006 году Placido & Loo выпустили мэшап под названием «Horny As A Dandy». Трек сочетает вокал «Horny» и музыку Bohemian Like You The Dandy Warhols. В 2007 году Mousse T. написал и спродюсировал музыку к фильму Марка Ротемунда «Сексуальная революция». Помимо этого, его музыка была использована ещё в нескольких фильмах и телесериалах в США и за их пределами.

Дискография 
Afropeans
 2000 «Pianolick»
 2001 «No.1»
 2003 «Everybody/Fallin»
 2004 «Afropeans EP»
 2004 «Better Things» — совместно с Инайей Дэй.

Другие работы
 1989 «Don’t Stop» — Fresh & Fly (вместе с Хэнс Хан.)
 1991 «African Rhythm» — Fresh & Fly (совместно с Ральфом Дросимером и Джергом Рампом).
 1991 «Family of Music» — F.O.M (совместно с Ральфом Дросимером)
 1991 «C’mon Get Up» — F.O.M (совместно с Ральфом Дросимером)
 1995 «Mind Flavor EP» — Mind Flavor
 1996 «Odyssey One» — Federation X (совместно с Грантом Нельсоном)
 1996 «Keep Pushin» — Boom ! (при участии Бориса Длигоча и Инаийи Дэй)
 1997 «Hold Your Head Up High» — Boom !(при участии Бориса Длигоча и Инайи Дэй)
 2001 «Miami Special» — Peppermint Jam All Stars (совместно с Борисом Длигочем и Мичи Лэнджем)

Совместно с другими исполнителями
 1991 Psyche — «Angel Lies Sleeping»
 1992 Marc Davis — «Moviestar»
 1995 Ve Ve — «We’ve Got Love»
 1996 Raw Instinct — «De La Bass»
 1997 Ferry Ultra ft. Roy Aeyrs — «Dangerous Vibes»
 1997 Bootsy Collins feat.MC Lyte — "I’m Leavin' U(Gotta Go, Gotta Go)
 1997 Byron Stingily — «Sing A Song»
 1997 Randy Crawford — «Wishing on A Star»
 1999 Cunnie Williams — «Saturday»
 1999 Tom Jones — «Sex Bomb»
 2000 Monie Love — «Slice of da Pie»
 2001 Ann Nesby — «Love Is What I Need»
 2002 No Angels — «Let’s Go to Bed»
 2004 Inaya Day — «Nasty Girl»
 2007 Se:Sa feat. Sharon Phillips — «Like this Like that»

Позиции в чартах

Синглы

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Peppermint Jam Records
 Радио Peppermint FM
 Страница Myspace

Музыкальные продюсеры Германии
Диджеи Германии
Хаус-музыканты
Ремиксеры